Feith ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Feith (* 1987), deutscher Jazzmusiker
 Anton Feith (1872–1929, Senior und 1902–1979, Junior), Orgelbauer in Paderborn
 Constant Feith (1884–1958), niederländischer Fußballspieler
 Greg Feith (1957), NTSB-Chefermittler und Flugsicherheitsexperte
 Johan Adriaan Feith (1858–1913), niederländischer Archivar
 Lara Feith (* 1995), deutsche Schauspielerin
 Norbert Feith (* 1958), deutscher Politiker (CDU)
 Pieter Feith (1945), niederländischer Diplomat 
 Rhijnvis Feith (1753–1824), niederländischer Dichter
 Rhijnvis Feith (Richter) (1868–1953), niederländischer Richter

Siehe auch:
 Feit
 Veit
 Veith
 Feid
 Fait
 Fajt